Donadoni est un nom de famille porté par :
 
  (1870-1924), critique littéraire italien ;
 Sergio Donadoni (1914-2015), égyptologue italien ;
  (1951-), auteur de jeux de société italien ;
  (1958-), acteur italien ;
 Roberto Donadoni (1963-), footballeur international et sélectionneur national italien ;
 Gisella Donadoni (1968-), actrice italienne ;
 Moreno Donadoni, nom de naissance de Moreno (1989-), rappeur italien.